YGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Igloolik (Nunavut) (Canada)